Lozi peut désigner :
 les Lozis, une ethnie d'Afrique australe ;
 le lozi, une langue parlée par les Lozis ;
 le Lozi, un ancien bantoustan de Namibie également appelé Caprivi oriental.